Cardo burreño puede referirse a:

 el nombre común de la planta Onopordum acanthium; o
 el nombre común de la planta Silybum marianum.